Gerhard Heiland ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Heiland (Richter) (1894–1961), deutscher Richter
 Gerhard Heiland (Physiker) (1917–2005), deutscher Physiker